Islingen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Islingen, Småland, sjö i Aneby kommun,  (11,7 ha)
Islingen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (13,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn